Le ruisseau de Saint-Georges est le nom donné à différents ruisseaux de la France.

Toponymes

Champagne-Ardenne 
Le ruisseau de Saint-Georges en Champagne-Ardenne prend sa source aux coordonnées géographiques . Il s’écoule dans le département des Ardennes sur une longueur de 6,7 km en traversant les communes d’Imécourt et de Landres-et-Saint-Georges. Il a pour affluent le ruisseau de la Dhuy.

Basse-Normandie

Calvados 
Le ruisseau de Saint-Georges en Basse-Normandie prend sa source aux coordonnées géodésiques . Il s’écoule dans le département du Calvados sur une longueur de 3,5 km en traversant les communes de Saint-Georges-en-Auge et de Sainte-Marguerite-de-Viette. Il a pour affluent le ruisseau du Tilleul et le Douet Pilon.

Manche 
Un autre ruisseau de Saint-Georges s’écoule dans le département de la Manche sur une longueur 1,1 km en traversant les communes de Notre-Dame-de-Livoye et de Saint-Georges-de-Livoye. Celui-ci prend sa source aux coordonnées géographiques .

Aquitaine

Landes — Lot-et-Garonne 
Le ruisseau de Saint-Georges en Aquitaine prend sa source dans la forêt des Landes, au lieu-dit Maisonneuve, sur la commune de Rimbez-et-Baudiets dans les Landes (40) (). Il s’écoule sur une longueur de 4,6 km, sur la zone hydrolyque de la Garonne, en traversant la commune de Sos dans le département de Lot-et-Garonne. Il a pour affluent le ruisseau de Taillion. Il se jette dans la Gueyze.

Dordogne 
Un autre ruisseau de Saint-Georges s’écoule en Dordogne sur une longueur de 2,2 km, sur la zone hydrolyque Le Caudeau, de sa source au confluent de la Louyre. Il traverse la commune de Saint-Georges-de-Montclard. Celui-ci prend sa source aux coordonnées géographiques .

Midi-Pyrénées 
Le ruisseau de Saint-Georges en Midi-Pyrénées prend sa source aux coordonnées géodésiques . Il s’écoule dans le département du Lot sur une longueur de 2,2 km, sur la zone hydrolyque du Vers (rivière), en traversant la commune de Lamothe-Cassel.

Poitou-Charentes 
Le ruisseau de Saint-Georges en Poitou-Charentes prend sa source aux coordonnées géographiques . Il s’écoule dans le département de la Charente-Maritime sur une longueur de 5,2 km en traversant les communes de Saint-Bonnet-sur-Gironde et de Saint-Georges-des-Agoûts. Il a pour affluent le ruisseau dit La Molle.

Languedoc-Roussillon 
Le ruisseau de Saint-Georges en Languedoc-Roussillon prend sa source aux coordonnées géodésiques . Il s’écoule dans le département de l’Hérault sur une longueur de 4 km en traversant les communes de Dio-et-Valquières et de Lunas. Il a pour affluent le ruisseau de Barbès puis celui des Vayssières. Il se jette dans la rivière de Gravezon pour former un point de confluence dans le village de Lunas. Les riverains du début du  devaient emprunter le pont Dourdou pour sortir de la bourgade par le ruisseau de Saint-George.

Références

Voir aussi 
 Liste des cours d'eau de France par longueur
 la liste des cours d'eau de l'Hérault
 Ruisseau Saint-Georges

Cours d'eau dans le département des Ardennes
Cours d'eau dans le Calvados
Cours d'eau dans la Manche
Cours d'eau en Lot-et-Garonne
Cours d'eau en Dordogne
Cours d'eau dans le Lot
Cours d'eau en Charente-Maritime
Cours d'eau dans l'Hérault